Ро́бин Петтери Паккален (, более известный под сценическим именем Ро́бин, ; род. 24 августа 1998, Турку, Финляндия) — финский тин-поп-вокалист, продажи альбомов которого составили более 400 тысяч копий, что включило его в состав семидесяти самых продаваемых артистов за всю историю своей страны.

Биография 
Родился 24 августа 1998 года в Турку, в Финляндии.

В 2008 году, в возрасте 10 лет, выиграл финский общенациональный певческий конкурс для молодежи Staraskaba.

В 2009 году представлял Финляндию на конкурсе Детская Новая волна, проходившем в Москве.

16 января 2012 года записал свой ​​первый официальный сингл , имевшийй мгновенный успех и дебютировавший под номером пять в финских чартах, пока не достиг положения лидера. 22 февраля 2012 года был записан первый дебютный альбом , продажи которого по стране составили более 100 тысяч копий.

В городе Турку есть своя Аллея славы где у Робина есть с 2014 года именная звезда как и у других звезд кто родом из Турку.

В 2017 году сыграл небольшую роль (Хаухия) в художественном фильме финского режиссёра Аку Лоухимиеса «Неизвестный солдат».

С 2018 года предположительно пройдёт годовую службу на флоте в Силах обороны Финляндии.

С 2019 года поет на английском языке

Дискография

Альбомы 
 Koodi (10 песен) и Делюкс-версия альбома с 9 бонусными ремиксами (2012)
 Chillaa (10 песен) и Делюкс-версия альбома с 6 бонусными треками (2012)
 Boom Kah (10 песен) и Супер Делюкс Версия с 4 бонусными песнями (2013)
 Boombox (альбом ремиксов и концерт на DVD-диске) 13 ремиксов 1 песня  (2014)
 16 (10 песен) и Стадион Делюкс версия с 15 песнями и концерт на DVD-диске (2014)
 Yhdessä (12 песен) и Супер Делюкс Версия с 17 треками и концертом на DVD-диске (2015)
Me tehtiin tää 2012–2017 (сборник хитов) 2017
Rest In Beat PM (мини альбом из 6 песен) 2020
Rest In Beat AM (мини альбом из 5 песен) 2021

Синглы 
 Girls Like You (2023)
 Ihana kipu (with. Viivi) 2022
 Magic - (feat. Maejor) 2022
 Ohikiitävää — Vain elämää: Unohtumaton ilta (2022)
 Goddess (2022)
 Sucker For That Love —  feat. Saay —Rest In Beat AM (2021)
 Hard To Love (feat. Alex Mattson) — Rest In Beat AM (2021)
Drop Dead  —  Rest In Beat PM  (2020)
Benefits (2020)
Suit That (2019)
I'll Be With You (with Kovee & Joznez) 2019
Lentoon (Remix)— feat. Tommy Lingren (2017)
 En Mielestäin Sua Saa — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Hollywood Hills — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Spesiaali — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Kymmenen Kirosanaa — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Tuuleksi Taivaanrantan — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Rakkaus On Lumivalkoinen — Vain Elämää kausi 6 (2017)
 Me Tehtiin Tää — Me tehtiin tää 2012–2017  (2017)
 Hula Hula — feat. Nelli Matula  — Me tehtiin tää 2012–2017  (2017)
 Jotain Aito (2016)
 Aaaa — Elastinen feat. Robin — Elastinen feat. (2016)
 Vahva — Elastinen feat. Robin — Iso kuva (2015)
 Salamatie —  feat. Softengine — Yhdessä (Super Deluxe) 2016
Miten eskimot suutelee? — feat. Sanni — Yhdessä (2015)
Milloin nään sut uudestaan? — feat. Kasmir — Yhdessä (2015)
 Yö kuuluu meille  —  feat. Santa Cruz, Nikke Ankara, Brädi & Jussi 69 — Yhdessä (2015)
 Kipinän hetki   — feat. Elastinen — 16 (Stadion Deluxe) 2015
 Sua varten —  16 (2015)
 Paperilennokki —  16 (2014)
 Parasta just nyt  —   feat. Nikke Ankara —  16 (2014)
 Kasärenkaat —  16 (2014)
 Tilttaamaan (Beats & Styles Remix feat. Lord Est) — Boombox (2013)
 Onnellinen —  Boom Kah  (2013)
 Erilaiset —  Boom Kah  (2013)
 Boom Kah —  feat. Mikael Gabriel & Uniikki) —  Boom Kah (2013)
 Haluan sun Palaavan — Chillaa (2013)
 Luupilla mun korvissa — Chillaa (2012)
 Puuttuva palanen — feat. Brädi — Chillaa (2012)
 Hiljainen tyttö — Koodi (2012)
 Faija skitsoo — Koodi (2012)
 Frontside Ollie  — Koodi (2012)
Фильмы и концерты

Robin – The Movie (документальный фильм) 2012

Robin - Pop Show – Live in Hartwall Arena -DVD (концерт) 2013

Robin – Just nyt (мини сериал) 2014

Tuntematon sotilas –  Солдат Hauhia (2017)

Robin – Tää on se hetki (концерт) 2017

Robin - Rest In Beat (короткометражный музыкальный фильм) 2021

Награды 
 2012 — MTV Europe Music Awards (Лучший финский артист)
 2013 —  Emma-gaala  (Новичок года, поп-альбом года (Koodi), песня года (Frontside Ollie), награда Spotify Innovation Award
 2014 —  Emma-gaala  (самый продаваемый альбом года (16) )
 2015 —  Самый позитивный Финн года

Примечания 

Поп-вокалисты Финляндии
Участники «Детской Новой волны»
Певцы и певицы Финляндии